Snitzer ist der Nachname von:
Elias Snitzer (1925–2012), US-amerikanischer Physiker
 Herb Snitzer (1932–2022), US-amerikanischer Jazzfotograf